De Angeli può riferirsi a:

 De Angeli, stazione della metropolitana di Milano
 De Angeli-Frua, azienda tessile italiana nata nel 1869
 Ernesto De Angeli (1849-1907), imprenditore italiano
 Virna De Angeli (n. 1976), atleta italiana
 De Angeli – cognome italiano

Pagine correlate
De Angelis